De Primera División 1945/46 was de vijftiende uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 23 september 1945 en eindigde op 31 maart 1946.

Eindstand 

Espanyol won na de replay het degradatieduel en handhaafde zich.

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1945/46